Название дворцов, принадлежащих Юсуповым
 Дворец Юсуповых на Садовой улице в Санкт-Петербурге
 Дворец Юсуповых на Мойке в Санкт-Петербурге
 Дворец Юсуповых в Крыму
 Палаты Волковых — Юсуповых в Москве